Oasi de Siwa, a Egipte
 Asteroide 140 Siwa
 Siwa, nom donat a Indonèsia a la deïtat hindú Siva
 Siwa, nom donat en la mitologia eslava a la deïtat de l'amor, la vida i/o la fertilitat.
 Siwa, un poble del Nepal
 Cultura de Siwa, cultura nòmada de l'edat del bronze a la província de Gansu a la Xina.